Het WTA-tennistoernooi van Parijs (officieel Open Gaz de France) van 2001 vond plaats van dinsdag 6 tot en met zondag 11 februari 2001 in de Franse hoofdstad Parijs. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Nathalie Tauziat was het derde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Française Mary Pierce kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, en verloor haar openingspartij in de tweede ronde.

Het achtste reekshoofd, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Duitse Anke Huber in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Mauresmo wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Parijs op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 90.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Julie Halard-Decugis en Sandrine Testud hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het ongeplaatste, via een wildcard toegelaten, duo Iva Majoli en Virginie Razzano won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Kimberly Po en Nathalie Tauziat in twee sets. Zowel voor de Kroatische Majoli als voor Française Razzano was dit de enige dubbelspeltitel in hun carrière.

De Belgische Els Callens speelde samen met Française Anne-Gaëlle Sidot, met wie zij het derde reeks­hoofd vormde – zij verloren meteen hun openingspartij. Haar landgenote Laurence Courtois, als vierde geplaatst met de Amerikaanse Meghann Shaughnessy, sneuvelde even­eens in de eerste ronde.

Ook de Nederlandse Caroline Vis, met de Amerikaanse Amy Frazier aan haar zijde, kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Parijs 2001
Parijs